Svetovno žensko prvenstvo v rokometu je žensko svetovno reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki ga Mednarodna rokometna zveza prireja od leta 1957.

Pregled prvenstev 

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1957
|
|
|7 - 1
|
|
|9 - 6
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1962
|
|
|8 - 5
|
|
|6 - 5
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1965
|
|
|5 - 3
|
|
|11 - 10
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1971
|
|
|11 - 8
|
|
|12 - 11
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1973
|
|
|16 - 11
|
|
|20 - 12
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1975
|
|
|brez
|
|
|brez
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1978
|
|
|brez
|
|
|brez
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1982
|
|
|brez
|
|
|brez
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1986
|
|
|30 - 22
|
|
|23 - 19
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1990
|
|
|24 - 22
|
|
|25 - 19
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1993
|
|
|22 - 21(podaljšek)
|
|
|20 - 19
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1995
|
|
|25 - 20
|
|
|25 - 24
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1997
|
|
|33 - 20
|
|
|27 - 25
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1999
|
|
|25 - 24(dvojni podaljšek)
|
|
|31 - 28(podaljšek)
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2001
|
|
|30 - 25
|
|
|42 - 40
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2003
|
|
|32 - 29(podaljšek)
|
|
|31 - 29
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2005
|
|
|28 - 23
|
|
|27 - 24
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2007
|
|
|29 - 24
|
|
|36 - 35(podaljšek)
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2009
|
|
|25 - 22
|
|
|31 - 26
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2011
|
|
|32-24
|
|
|24-18
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2013
|
||22 – 20|
|
|30 – 26|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2015
|
||31–23|
|
|31–22|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2017
|
||23–21|
|
|24–21|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2019
|
||30–29|
|
|33–28|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2021
|
||29–22|
|
|35–28'''
|
|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2023
|, , 
|
|
|
|
|
|
|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2025
|
|
|
|
|
|
|
|}

Pregled medalj

Zunanje povezave 
 

Rokometna tekmovanja
Rokomet
Športne prireditve, ustanovljene leta 1957